Věžná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Věžná (ort i Tjeckien, lat 49,46, long 16,27), Vysočina, 
 Věžná (ort i Tjeckien, lat 49,41, long 14,99), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar